Блатной жаргон (музы́ка)
 Блатная песня